29. Mistrzostwa Świata w Biegach Przełajowych – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 24 - 25 marca 2001 roku w Ostendzie, w Belgii. 

Zawody miały być początkowo rozegrane w Dublinie, jednak ostatecznie przeniosono je do Belgii z powodu epidemii pryszczycy na Wyspach Brytyjskich.

Rezultaty

Seniorzy (długi dystans)

Indywidualnie

Drużynowo

Seniorzy (krótki dystans)

Indywidualnie

Drużynowo

Juniorzy

Indywidualnie

Drużynowo

Kobiety (długi dystans)

Indywidualnie

Drużynowo

Kobiety (krótki dystans)

Indywidualnie

Drużynowo

Juniorki

Indywidualnie

Drużynowo

Tabela medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2001 w lekkoatletyce
2001
Lekkoatletyka w Belgii
Ostenda
2001 w Belgii